Антадзе () — грузинське прізвище. Відомі носії:
 Георгій Антадзе — грузинський футболіст
 Мераб Антадзе — грузинський дипломат

Грузинські прізвища